Die 5. Rallye Japan war der vierzehnte von 15 FIA-Weltmeisterschaftsläufen 2008. Die Rallye bestand aus 29 Wertungsprüfungen auf Schotterstrassen und wurde zwischen dem 31. Oktober und dem 2. November ausgetragen.

Klassifikationen

Endresultat

Wertungsprüfungen 

Quelle:

Gewinner Wertungsprüfungen

Fahrer-WM nach der Rallye

Team-Weltmeisterschaft

Weblinks 

 Offizielle Seite WRC: https://www.wrc.com/

Einzelnachweise 

Japan
2008